Sodom peut désigner :
 Sodom, groupe de thrash metal allemand ;
 Sodom, album de Sodom sorti en 2006 ;
 Sodom, personnage de la série vidéoludique Final Fight.

Voir aussi